

Ім'я 

Лора́н (, іноді Laurens, від ) — чоловіче ім'я, французька форма імені Лаврентій
 Лоран Блан (; 1965) — колишній французький футболіст, у подальшому — футбольний тренер.
 Лоран Боннар (; 1979) — французький футболіст, захисник клубу «Лілль».
 Лоран Гбагбо (; 1945) — президент Кот-д'Івуару (2000—2011).
 Лоран Гра (; 1976) — французький хокеїст, центральний нападник.
 Лоран де Гувіон Сен-Сир (; 1764—1830) — французький політичний та військовий діяч часів Першої республіки.
 Лоран Дос Сантос (; 1993) — французький футболіст, півзахисник клубу «Гінгам».
 Лоран Етаме Маєр (; 1977) — колишній камерунський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Лоран Канте (; 1961) — французький кінорежисер та сценарист.
 Лоран Кассегрен (; 1629—1693) — французький католицький священик і фізик.
 Лоран Косельні (; 1985) — французький футболіст польського походження, захисник клубу «Арсенал» (Лондон).
 Лоран Ламот (; 1972) — гаїтянський політичний діяч, прем'єр-міністр країни (2012).
 Лоран Лаффорг (; 1966) — французький математик, лауреат премії Філдса 2002 року.
 Лоран Меньє (; 1979) — французький хокеїст, центральний нападник.
 Лоран Рібуле (; 1871—1960) — колишній французький тенісист.
 Лоран Робюші (; 1935) — французький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Лоран Сіман (; 1985) — бельгійський футболіст, захисник клубу «Стандард» (Льєж) та національної збірної Бельгії.
 Лоран Фабіус (; 1946) — французький політик, член Соціалістичної партії, колишній прем'єр-міністр Франції (1984—1986).
 Лоран Фрессіне (; 1981) — французький шахіст, гросмейстер з 2000 року.
 Лоран Шварц (, 1915—2002) — французький математик, член групи «Бурбакі».

Прізвище 

Лора́н — французьке прізвище.
 Жаклін Лоран (; 1918—2009)— французька акторка.
 Жан Лоран (; 1906—1995) — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Жозеф Жан П'єр Лоран () — французький астроном, який виявив астероїд 51 Нім у 1858 році.
 Мелані Лоран (; 1983) — французька акторка.
 Люсьєн Лоран (; 1907—2005)  — французький футболіст, нападник.
 Огюст Лоран (; 1807—1853) — французький хімік-органік.
 Ремі Лоран (; 1957 — 1989) — французький актор.

Топонім 
 Лоран (Еро) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.

Див. також 
 Ряд Лорана
 Сен-Лоран

Французькі прізвища